Bitwa pod Kcynią (1656)
 Bitwa pod Kcynią (1770)
 Bitwa o Kcynię (1848)